Tschögl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Tschögl, Gerechter unter den Völkern
 Franz Tschögl (1914–1981), österreichischer Politiker (ÖVP)